Илья Брауде:
 Брауде, Илья Давидович (1885—1955) — советский адвокат.
 Брауде, Илья Рафаилович (1890—1958) — советский учёный в области инфекционных заболеваний.